Urundi o Regne de Burundi, nom europeu de Burundi a la part final del  i fins al 1962 
 Ruanda-Urundi, mandat de la Societat de Nacions (1922-1946) i de l'ONU (1946-1962)